Антон Иосифович Каменский (Antoni Kamieński); (21 июля 1860, Яриловка Волковысского уезда Гродненской губернии―12 сентября 1933, Варшава) ― польско-белорусский живописец, иллюстратор и график.

Биография 

Учился в Петербургской Академии художеств (1882—1885). В 1886 году из-за финансовых затруднений прервал учёбу и ради спасения родового имения уехал в Яриловку. Желая посвятить себя искусству, в 1890 году перебрался в Варшаву, где стал в качестве художника сотрудничать с популярным журналом «Иллюстративный еженедельник» («Tygodnik Ilustrowany»), опубликовавшим довольно много его работ.

В 1891 году переехал в Париж, учился живописи и скульптуре в Академии Рудольфа Жульена, изучая живопись у В. Бугро, Б. Констанца, Ж-П.Лорана и Г. Ферье.

Его иллюстрации публикуются в «Le Monde Illustre» и лондонской «Графике». В 1894 году вернулся в Варшаву, работал в местных журналах. Это продолжалось до 1912 года. Несколько раз навещал Париж (1898, 1899—1900, 1905—1906, 1912, 1914). Годы Первой мировой войны провел в Париже. Как русский подданный был задержан на границе с Австрией, когда пытался пробраться в Польшу. Поступил солдатом в польскую армию Юзефа Халлера в 1919 году. С воодушевлением встретил национальное возрождение Польши, написал портрет Юзефа Пилсудского. Умер, всеми забытый, похоронен на варшавском кладбище Старые Повонзки.

Творчество 

Художник, живописец, портретист, график, иллюстратор литературных произведений. Писатель.

В художественном наследии значительное количество графических рисунков, акварелей, карикатур, опубликованных в «Иллюстрированном еженедельнике» и других парижских и варшавских журналах. Особенно выделяется серия, составившая альбом «Очерки Беловежской пущи» (1912) с предисловием польского писателя Зигмунда Барткевича, где, кроме этнографических рисунков, Каменскому принадлежат очерки о беловежских местах.

Иллюстрировал сказки Г. Х. Андерсена, повести Элизы Ожешко, Марии Конопницкой. Наравне с маслом, работал в технике офорта, литографии и сухой иглы, тушью, углем, цветными карандашами.

Сочувствуя либеральным идеям в России, опубликовал рисунок «Собрание русской социалистической молодёжи» (1891). Откликаясь на революционные события 1905 года, создал серию литографий «Дух-революционер» (1905).

Работы А. Каменецкого выставлялись в Париже, Варшаве, Вильнюсе.

В 1907 году А. Каменским опубликован роман «Весеннее утро». В «Иллюстрированном еженедельнике» печатал воспоминания о своём парижском периоде.

Примечания

Литература 
 Дробов Л. Н. Живопись Белоруссии XIX—начала XX веков. ― Мн., 1974.
 Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Т. 2. — Мн., Белорусская энциклопедия им. П. Бровки, 1985.
 Беларуская энцыклапедыя. Т. 7. — Мн., Белорусская энциклопедия, 1998.
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 4. — Мн., Белорусская энциклопедия, 1997.
 Крэпак Б. А. Вяртанне імёнаў: нарысы пра мастакоў: у 2 кн. — Мн., Мастацкая літаратура, 2013―2014.

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Художники XX века
Художники Польши
Художники Белоруссии
Графики Польши
Писатели Польши
Писатели Белоруссии